Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Mitchell () :
le comté de Mitchell, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Mitchell, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Mitchell, situé dans l'État de l'Iowa ;
le comté de Mitchell, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Mitchell, situé dans l'État du Texas.

Un comté d'Australie dans l'État de Victoria porte aussi le nom de 
comté de Mitchell.

Voir aussi